Földes László (1914–2000) politikus
Földes László (1922–1973) irodalomkritikus
Földes László (1934–1980) néprajzkutató
Földes László (1945) zenész, előadóművész, a Hobo Blues Band alapítója
Földes László (1959) építész
Földes László (1966) újságíró